GHW est un sigle qui peut désigner :
 , une société de promotion événementielle dédiée aux phénomènes revendiqués comme paranormaux.

ghw est un nom qui peut désigner :
 ghw, un trigramme de l'alphabet latin.